Огниво:

 Огниво — синоним слова гарда — часть эфеса клинка или меча.
 Огниво — приспособление для получения открытого огня.

В культуре 
 «Огниво» — сказка Ханса Кристиана Андерсена (Fyrtøiet, 1835).
 «Огниво» — название муниципального театра в Московской области.
 «Огниво» (Das Feuerzeug) — фильм 1959 года по сказке Андерсена, производства ГДР.

См. также 
 Огниво Дёберейнера — первая полноценная зажигалка, изобретена Иоганном Вольфгангом Дёберейнером в 1823 году.
 Огнищево
 Огнивцев

Примечания